Anopla är en klass av djur. Anopla ingår i fylumet slemmaskar och riket djur. I klassen Anopla finns 576 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Slemmaskar
Anopla